Дети-бабочки может означать:
 Дети-бабочки — разговорное название детей с буллёзным эпидермолизом.
 «Дети-бабочки» — российский благотворительный фонд.